Благородная плесень (гниль) — плесневые грибки, которые используются при производстве пищевых деликатесов. Как пример:

 пеницилл рокфоровый — необходим для изготовления голубых сыров;
 ботритис серый — необходим для изготовления вин позднего урожая (например, сотернов).